Mecze Półfinałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 wyłoniły 2 drużyny, które uczestniczyły w finale. Mecze odbyły się 6 i 7 lipca.

Mecze

Urugwaj vs Holandia

Niemcy vs Hiszpania

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010